Rio da Prata (River Plate, em inglês) — grande estuário entre Argentina e Uruguai
 A Batalha do Rio da Prata (The Battle of the River Plate) — filme britânico de 1956 sobre a batalha homônima

Esportes 
 Club Atlético River Plate — clube de futebol da Argentina
 River Plate Futebol Clube — clube de futebol do Brasil
 Arubaanse Sport Vereniging River Plate — clube de futebol de Aruba
 Sociedade Esportiva River Plate — clube de futebol do Brasil
 Club Atlético River Plate (Assunção) — clube de futebol do Paraguai

 Club Atlético River Plate (Uruguai) — clube de futebol do Uruguai
 River Plate Football Club — clube extinto de futebol do Uruguai
 Club Deportivo River Plate (Equador) — clube extinto de futebol do Equador, atualmente se chama Guayaquil City Fútbol Club

Desambiguações de esportes